Colli Euganei Fior d'Arancio spumante è un vino DOCG prodotto nella provincia di Padova nella la zona dei colli Euganei

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Moscato Giallo: minimo 95.0%
Altri vitigni di varietà aromatiche idonei alla coltivazione nella provincia di Padova: massimo 5%

Caratteristiche organolettiche 
spuma: più o meno persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, intenso;
residuo zuccherino minimo: 50,0 g/l
titolo alcolometrico svolto minimo: 6,00% vol;

Storia 
Precedentemente all'attuale disciplinare questa DOCG era stata più volte modificata:
Approvata DOC il 13/08/1969 (G.U. 06/11/1969, n 281)
Approvata DOCG con DM 22.12.2010 (GU n 4 - 07.01.2011)
Modificata con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Il disciplinare del 1969 prevedeva:
produzione massima di uva: 90 ql/ha
resa dell'uva in vino: massimo 65,0%
Titolo alcolometrico dell'uva: minimo 10,5%
Titolo alcolometrico totale del vino: minimo 10,5%
Estratto non riduttore: minimo 16,0‰
Vitigni:
Moscato Giallo: 95.0% -  100.0%
colore: giallo paglierino più o meno carico
odore: marcatamente aromatico caratteristico
sapore: da amabile a dolce intensi più o meno vivace

Abbinamenti consigliati 

Ottimo per i dessert.

Zona Produzione
Viene prodotto principalmente nei paesi di:
Galzignano Terme
Arquà Petrarca
Torreglia

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Colli Euganei (vini)

Collegamenti esterni 
 
 

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Padova
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Moscato Giallo
Vini spumanti